Catterina – variazione di Caterina
 Roberto Catterina (1956) – ex calciatore italiano